After... — visual novel japonesa para o público adulto desenvolvida pela Ciel em 2003
The Afters — banda cristã de rock dos Estados Unidos
After (série de livros) — livros de Anna Todd

Desambiguações de música
Desambiguações de literatura